Джордж Чіні (1837—1861) — шаховий композитор.
 1787 Чіні (1787 Chiny) — астероїд головного поясу.

Чіні — місто, штат Канзас
 Чіні — місто, штат Вашингтон